O Campeonato Africano Sub-17 de 2007 foi a 7ª edição do torneio organizado pela Confederação Africana de Futebol (CAF). Foi disputado ente 10 de março e 24 de março de 2007 no Togo. A Nigéria ganhou seu segundo título com um vitória por 1 a 0 sobre o Togo na final.

2007